Armavir može značiti:

 Armavir (Krasnodarski kraj, Rusija), grad u Krasnodarskom kraju u Rusiji
 Armavir (grad u Armeniji), grad u Armeniji
 Armavir (pokrajina), pokrajina u Armeniji